Domobranstvo () je naziv za vojaško formacijo, ki lahko označuje regularne oborožene sile določene države ali pa paravojaške organizacije v sklopu države (dopolnilo regularnih oboroženih sil) oz. drugih organizacij.

Domobranstvo kot oborožene sile 
V Avstro-Ogrski so obstajala tri domobranstva: Landwehr (Avstrija), Honved (Ogrska) in Kraljevo hrvaško domobranstvo (Hrvaška; kot del Ogrske). Vsi trije so imeli status regularnih sil kot del Avstro-ogrske kopenske vojske.

Madžarska je obdržala naziv domobranstvo tudi za svoje oborožene sile (Honvédség). 

Kratkotrajna Baltska država (1918-19) je ustanovila oborožene sile pod imenom Baltische Landeswehr.

Domobranstvo kot paravojaške sile 
Domobranstvo so kot podporo regularnih oboroženih sil ustanovili v: Prusiji, v Sloveniji med drugo svetovno vojno (kot pomožna policijska sila), podobno na Hrvaškem (NDH), Tretjem rajhu, Švici,...

Glej tudi 

 Nacionalna garda
Slovensko domobranstvo
 Teritorialna obramba

Vojaštvo
Nacionalizem